Gerokgak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gerokgak, administrativ by, Provinsi Bali, 
 Kecamatan Gerokgak, distrikt, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar